4 miejscowości w Polsce: 
 Jędrzychowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Jędrzychowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Jędrzychowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Jędrzychowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Szlichtyngowa